The Album – album degli ABBA del 1977
 The Album – album dei Caravan del 1980
 The Album – album di Cliff Richard del 1993
 The Album – album dei CO.RO. del 1994
 The Album – album dei Firm del 1997
 The Album – album di Giuliano Palma & the Bluebeaters del 1999
 The Album – album di Mauro Picotto del 2000
 The Album – album dei Basley Click del 2001
 The Album – album di Lil Rob del 2003
 The Album – album di Teyana Taylor del 2020
 The Album – album delle Blackpink del 2020